Серкан Кырынтылы (; ) — турецкий футболист, вратарь клуба «Аланьяспор».

Карьера 
Вратарь начал обучаться в местной юношеской команде «Аданаспор», в 17 лет попал в состав команды и, отыграв один сезон, в 2005 году перешёл в «Анкарагюджю», команда в основном играла в первом дивизионе.

31 августа 2010 году Серкан был куплен клубом «Фенербахче». Дебютировал 4 сентября 2010 года в Кубке «Сивасспор» в честь годовщины клуба «Сивасспор», отстояв 90 минут и не пропустив ни одного мяча.

Достижения 
 «Фенербахче»
 Чемпион Турции: 2010/11
 Обладатель Кубка Турции: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль игрока на scoresland.ru
 Профиль футболиста на fenerbahce.org

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Аданаспор»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Аланьяспор»